Het seizoen 2005/06 van de zaterdag Hoofdklasse B ging van start op 3 september 2005. De laatste speelronde was op 13 mei 2006. De zaterdag Hoofdklasse B is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De titelhouder van het vorige seizoen (2004/05) was VV IJsselmeervogels, welke dit seizoen weer kampioen werd.

Teams

Eindstand 

1 Winnaar eerste periodetitel 
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag B